Daniil Medvedev era il detentore del titolo, ma è stato battuto in finale da Novak Đoković con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Novak Đoković (campione)
  Daniil Medvedev (finale)
  Stefanos Tsitsipas (secondo turno, ritirato)
  Alexander Zverev (semifinale)
  Andrej Rublëv (secondo turno)
  Casper Ruud (quarti di finale)
 Hubert Hurkacz (semifinale)
 Jannik Sinner (secondo turno)

  Félix Auger-Aliassime (secondo turno)
 Cameron Norrie (terzo turno)
  Diego Schwartzman (secondo turno)
  Pablo Carreño Busta (secondo turno)
  Aslan Karacev (primo turno)
  Roberto Bautista Agut (primo turno)
  Gaël Monfils (terzo turno, ritirato)
  Grigor Dimitrov (terzo turno)

Qualificati 

  Tommy Paul (secondo turno)
  Mikael Ymer (primo turno)
  Jenson Brooksby (ritirato)
  Marcos Giron (terzo turno)

  Hugo Gaston (quarti di finale) 
  Miomir Kecmanović (primo turno) 
  Gianluca Mager (primo turno)

Lucky loser 

  Lorenzo Musetti (secondo turno)
  Dominik Koepfer (terzo turno)

  Alexei Popyrin (terzo turno)

Wildcard

  Andy Murray (primo turno)
  Richard Gasquet (primo turno)

  Pierre-Hugues Herbert (primo turno) 
  Arthur Rinderknech (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Rolex Paris Masters 2021